Люса́-э-Нонтронно́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Ле-Перигор-вер-нонтронне. Округ коммуны — Нонтрон.

Код INSEE коммуны — 24248.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Бордо, в 38 км к северу от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 314 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 185 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 131 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 131 активных жителей работали 118 человек (64 мужчины и 54 женщины), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 54 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Стефана (XII век).
 Романская церковь Св. Иоанна.
 Руины церкви Св. Радегунды (XII век). Исторический памятник с 1988 года.
  (XVI век). Исторический памятник с 2011 года.
 Руины галло-романской виллы. Исторический памятник с 1984 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь